Oncești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Oncești (Bacău)
 Oncești (Maramureș)